Верденберг () — населённый пункт в кантоне Санкт-Галлен в Восточной Швейцарии, наделённый в прошлом городским правом. Городок Верденберг входит в состав коммуны Грабс и расположен в полукилометре западнее города Букса. Верденберг — один из самых известных в Швейцарии примеров средневекового поселения городского типа с домами, построенными из дерева.

История

Достопримечательности 
 Замок Верденберг

Известные люди 
 Карл Гилти (1833—1909), из Грабса, правовед
 Маркус Фетч (1757—1813), из Грабса, верденбергский борец за свободу

Ссылки 

 Регион Верденберг (нем.) 

Населённые пункты кантона Санкт-Галлен